White Hall (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 White Hall (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 White Hall (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 White Hall (comtat de Prince George's), comunitat no incorporada al Comtat de Prince George's (Maryland, Estats Units)